Gimming (plaats), plaats in Denemarken
 Gimming (parochie), parochie in Denemarken